CGMP steht für:
 Cisco Group Management Protocol, ein proprietäres Netzprotokoll

cGMP steht für:
 Current Good Manufacturing Practice, Methode in den Vereinigten Staaten, um die momentanen Qualitätsstandards im Bereich Herstellung zu überprüfen
 Cyclisches Guanosinmonophosphat, zellulärer Botenstoff, der für die Weiterleitung von Signalen in der Zelle verantwortlich ist

CGMP